Тараховка — название населённых пунктов:

 Тараховка — деревня в Кормянском районе Гомельской области Белоруссии.
 Тараховка — хутор в Перелюбском районе Саратовской области России.